byj – codice ISO 639-3 della lingua bia (igeria)